

События

Рим 
 Римский календарь приведён в соответствие с временами года.
 Консулы Публий Корнелий Сципион Назика (патриций) и Маний Ацилий Глабрион (плебей).
 Весна — Антиох вторгся в Акарнанию и подчинил её, кроме Левкады. Когда приблизился римский флот, Антиох отошёл в Халкиду. Филипп объединил войска с отрядом претора Бебия и вступил в Фессалию. Римляне напали на Факий, Филипп взял Маллойю в Перребии и подошёл к Лимнею. Когда к городу подошёл Ацилий, Лимней сдался. Филипп пошёл на Афаманию. Правивший там Аминандр бежал с семьёй в Амбракию, а страна подпала под власть македонян. Флот Эвмена присоединился к римскому. Вблизи Фокеи союзники разгромили сирийскую эскадру, а затем преследовали её до Эфеса.
 Римляне заняли Фарсал, Скотусу и Феры, пленив до 3000 сирийцев. Антиох отправил сына Селевка в Эолиду, на которую нападали пергамцы и от Фокеи и Эритр римляне. Селевк взял Фокею. На его сторону перешла Кима. На Балканы переправился Ацилий с основными силами. Филипп осадил Ламии. Битва при Фермопилах войск Антиоха с войсками Ацилия. Отряд легата Марка Катона обошёл лагерь сирийцев, разбив этолийцев. Сирийцы обратились в бегство, их разгром. Бегство Антиоха в Халкиду, затем в Теос и Эфес. Жители Ламии сдались Ацилию. Филипп занял Деметриаду и всю Долопию. Римляне отпустили к Филиппу его сына Деметрия. Зима — Селевк в Эолиде. Он помогает союзникам и вторгается в земли тех, кого не смог вовлечь в союз.
 Римский консул Маний Ацилий Глабрион побеждает Антиоха III Великого при Фермопилах.

Великая Степь 
Китайцы покорили Западный край и Усуней.

Скончались 
 Артабан I (царь Парфии)

См. также

Примечания